Sandlund är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Arne Sandlund
 Elisabeth Sandlund
 Fia-Stina Sandlund
 Ida Sandlund
 Maj-Britt Sandlund
 Rune Sandlund
 Staffan Sandlund

Svenska efternamn